Nordenskiöld ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Erik Nordenskiöld (1832–1901), finnland-schwedischer Polarforscher, Kartograph und Reiseschriftsteller
 August Nordenskiöld (1754–1792), schwedischer Alchemist
 Bengt Nordenskiöld (1891–1983), schwedischer General
 Claes Henrik Nordenskiöld (1917–2003), schwedischer General
 Erland Nordenskiöld (Nils Erland Herbert Nordenskiöld; 1877–1932), schwedischer Ethnologe und Anthropologe finnischer Abstammung
 Gustaf Nordenskiöld (1868–1895), schwedischer Gelehrter
 Nils Gustaf Nordenskiöld (1792–1866), finnischer Mineraloge und Forschungsreisender
 Nils Karl Nordenskiöld (1837–1889), finnischer Meteorologe

Nordenskiöld bezeichnet außerdem:
 Nordenskiöld-Archipel, eine Inselgruppe im Südosten der Karasee
 (2464) Nordenskiöld, einen Asteroiden des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Nordenskjöld